

Geografia
New York, New York – indicazione che sta per "Città di New York, nello Stato USA di New York", abbreviata anche come "New York, NY".

Cinema
New York, New York – un film del 1977 diretto da Martin Scorsese.

Musica
New York, New York – colonna sonora dell'omonimo film.
Theme from New York, New York – noto anche come New York, New York, brano musicale interpretato da Liza Minnelli, facente parte della colonna sonora dell'omonimo film.
 New York, New York – canzone del musical del 1944 On the Town

Televisione
New York New York (Cagney & Lacey) – serie televisiva statunitense in onda dal 1982 al 1988.

Libri
New York, New York – Libro rosa scritto da Judith Arnold nella collana I nuovi bestsellers con il numero 327, nel maggio 2006.

Altro 
 New York-New York Hotel & Casino – casinò di Las Vegas.
 New York, New York – manga

Pagine correlate 
 New York (disambigua)